Orosz János (17. század) katolikus pap — 1608-tól a Collegium Germanicum Hungaricum növendéke
 Orosz János (?–?) szerkesztő — az 1921–1922-ben Aradon megjelent "Munkás" című hetilap szerkesztője
 Orosz János (1926–2009) zongorista
 Orosz János (1932–2019) festőművész
 Orosz János (?) labdarúgó, labdarúgó játékvezető